Ел Алмасен има више значења:

 Ел Алмасен (Хенерал Кануто А. Нери), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Алмасен, Лос Алмасенес (Пуерто Ваљарта), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Алмасен (Сајула), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Алмасен (Ајала), насеље у савезној држави Морелос у Мексику
 Ел Алмасен (Компостела), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ел Алмасен (Сан Мигел Кезалтепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Алмасен (Санта Марија Апаско), насеље у савезној држави Оахака у Мексику